Enzio Boldewijn (1992), Nederlandse voetballer
Wilson Boldewijn (1975), Nederlands presentator en journalist